Die Football League First Division 1910/11 war die 23. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1910 und endete am 29. April 1911.

Manchester United gewann mit einem Punkt Vorsprung die zweite englische Meisterschaft in der Vereinseingeschichte. Die Red Devils gewannen am letzten Spieltag mit 5:1 gegen AFC Sunderland. Konkurrent und Titelverteidiger Aston Villa verlor gleichzeitig beim FC Liverpool mit 1:3 und damit auch die Tabellenführung und Meisterschaft.

Beide Aufsteiger Manchester City und Oldham Athletic konnten die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Bristol City und Nottingham Forest den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger West Bromwich Albion und Bolton Wanderers ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||26
||24
||26
||30
||29
||25
||19
||27
||23
||26
||24
||25
||24
||30
||28
||27
||29
||26
||30
||24

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Manchester United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1910/11 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

Weblinks 
 England 1910-11 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1910/11
Fußballsaison 1910/11